Эно (, , ) — многозначный термин.

 Эно или Ойно () — богиня вина в древнегреческой мифологии.

Топоним 
 Эно — провинция в Бельгии.
 Эно — средневековое графство (графство Геннегау), располагавшегося на территории современной Бельгии.
 Эно — город в Финляндии.

Фамилия 
Известные носители:
 Эно, Андре (род. 1986) — канадский футболист, защитник сборной Канады.
 Эно, Луи (1824—1900) — французский писатель, путешественник, романист и художественный критик.
 Эно, Шарль Жан Франсуа (1685—1770) — французский политик, судья, историк и писатель.
 Эно, Эйонг (род. 1986) — камерунский футболист, опорный полузащитник национальной сборной страны.
 Эно, Этьен (1818—1883) — французский писатель-романист.

См. также 
 Энно

Примечания